Archer Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten von Amerika:

 Archer Lake (Arkansans), See im Chicot County
 Archer Lake (Michigan), See im Branch County
 Archer Lake (Texas), See im Brazoria County